Mercè Conesa González (1953-2009), feminista i periodista catalana
 Mercè Conesa i Pagès (Terrassa, 1968), política catalana